Калья́ — посёлок в Свердловской области России, входит в состав Североуральского городского округа.

Географическое положение 
Посёлок Калья расположен в 10 километрах (по автотрассе в 11 километрах) к северу от города Североуральска, на правом берегу реки Кальи — правого притока реки Сосьвы). В ясную погоду в западном направлении поселка видны вершины Главного Уральского хребта. В окрестностях посёлка расположено Кальинское водохранилище, а в трёх километрах к западу расположен лесной пруд на реке Малой Калье (правый приток реки Кальи), а также шахта Кальинская.

История 
В переводе с вогульского языка Калья — «берёзовая река». Посёлок основан в апреле 1935 года в связи с открытием бокситового месторождения.

В школах посёлка и города проводятся «Уроки мужества». На примере мужества и подвига Н. И. Кузнецова воспитано 5 поколений красных следопытов, встречавшихся с соратниками Кузнецова и прошедших по местам его подвига на Украине. Были на его родине в деревне Зырянке Талицкого района, встречались с его братом. Живой интерес у детей и взрослых вызывает материал экспозиции «Они прошли сквозь ад смерти» (8 планшетов размером 80×80 см) по документам жертв фашизма — узников концлагерей. Интересная форма работы с 1997 года — встречи с жителями исчезнувших населенных пунктов района..

В октябре 2004 года рабочий посёлок Калья был отнесён к категории сельских населенных пунктов к виду посёлок.

Музей истории посёлка 
Музей истории Кальи расположен по Первомайской улице, в доме 17. Музей был открыт в мае 1995 года на основе двух общественных музеев: музея имени Н. И. Кузнецова, действующий в 1972—1995 годах и музея боевой и трудовой славы, созданный в 1988 года при шахте № 13. Постоянная экспозиция с мая 1997 года. Материалы рассказывают об истории села Петропавловсконо, города Североуральска, посёлка Калья и Кальинского рудника, а также о работе горноспасательной службы, об орудиях шахтёрского труда. Представлены панорама Кальинской шахты, внутренний вид забоя, предметы старинного быта.

Казанский молитвенный дом 
В 1996 году в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы был открыт каменный однопрестольный дом.

Население 

Интересна семья Арцибашевых (пятеро детей — уроженцы поселка): Александр Николаевич — писатель, секретарь Союза писателей, телеведущий Московского канала, обозреватель газет, лауреат премии имени Островского. Сергей Николаевич — актёр, народный артист России, Лауреат Государственной премии РФ, художественный руководитель и режиссёр театра на Покровке в Москве. Его театр бывает на гастролях за рубежом: во Франции, Японии, Польше. Владимир — ведущий телешоу «50×50». Проничкин И. Н. — скоростник-шахтер, лауреат Сталинской премии. Кобзарев В. И. и Кирикович А. Г. — Герои Социалистического Труда. Есть доценты, кандидаты наук, поэты. Дмитрий Шектаев — участник боевых действий в Чечне, ему посмертно присвоено звание «Героя России». Депутат Государственной Думы Воротников Валерий Павлович — выпускник школы поселка Калья.

Ссылки 
 Исторический музей посёлка Калья

Примечания